Mountain Home est le nom de plusieurs lieux aux  :
 Mountain Home (Arkansas)
 Mountain Home (Idaho)
 Mountain Home Air Force Base
 Mountain Home (Caroline du Nord)
 Mountain Home (Tennessee)